Зелёнки (польск. Zielonki) — топоним.

 Зелёнки — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Краковский повят, Малопольское воеводство.
 Зелёнки — село в Польше в сельской гмине Зелёнки Краковского повята Малопольского воеводства.
  — населённый пункт в Мазовецком воеводстве.

См. также 
 Зеленка